(A) Senile Animal — 18-й студійний альбом гурту «Melvins», що вийшов 10 жовтня 2006 року на лейблі «Ipecac Recordings».

Список композицій

Учасники запису 
Melvins
 Коаді Вілліс — барабани, вокал
 Дейл Кровер — барабани, вокал
 Джаред Воррен — бас-гітара, вокал
 Король «Buzzo» — гітара, вокал

Технічний персонал
 Тоші Касаї — звукорежисер, мікшування
 Джон Голден — мастеринг
 Мекі Осборн — графічний дизайн
 Кевін Вілліс — фотографії гурту

Примітки

Посилання 

Альбоми Melvins
Музичні альбоми 2006